Necopinatidae är en familj av djur. Necopinatidae ingår i ordningen Parachela, klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Necopinatidae finns 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Necopinatidae